Wiktor Sokołow (ur. 1954) – rosyjski kolarz
 Wiktor Sokołow (1911–1999) – rosyjski piłkarz
 Wiktor Sokołow (1932–2012) – rosyjski piłkarz